Krok steht für:

 Krok, böhmische Sagengestalt 
 (3102) Krok, einen Asteroiden
 Krok (Wisconsin), Ort im Kewaunee County, Wisconsin, Vereinigten Staaten
 alternative Bezeichnung (als Kurzform von Krokodil) für die Droge Desomorphin

Krok ist der Familienname folgender Personen:
 Matthew Krok (* 1982), australischer Schauspieler
 Edward Simoni (* 1959), deutsch-polnischer Musiker

Sonstiges:
 Krok-Fjord, Fjord an der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Krokøy, Insel vor der Küste des Kemplands, Antarktika
 Krok Lake, See an der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika

Siehe auch:
 Krook, Kroke
 Krog
 Krohg
 Kroog
 Krock
 Kroc
 Crock